Lindenkranz steht für:

 Lindenkranz, bis 1936: Bielawe, seit 1945: Bielawy, Ort in der Gmina Siedlisko, Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Lindenkranz (Münster), als Umgehungsring angelegter Fuß- und Radweg um die Altstadt von Münster, Nordrhein-Westfalen
 Lindenkranz (Friedhofskultur), in Norddeutschland traditionelle kranzartige Anpflanzung von Lindenbäumen auf Friedhöfen